Эберсбах () — община в Германии, в земле Саксония, входит в состав района Мейсен.

Население составляет 4488 человек (на 31 декабря 2013 года). Занимает площадь 84,19 км².

Состав коммуны 
В состав общины Эберсбах входит 14 населённых пунктов:
 Эберсбах — посёлок, административный центр.
 Байерсдорф (, ).
 Биберах (, ).
 Гёра (, ).
 Калькройт (, ).
 Куннерсдорф (, ).
 Лаутербах (, ).
 Маршау (, ).
 Наунхоф (, ).
 Райнерсдорф (, ).
 Рёдерн (, ).
 Фрайтельсдорф (, ).
 Хондорф (, ).
 Эрмендорф (, ).

История 
Община была образована 1 сентября 1961 года, и вошла в район Гроссенхайн, а с 1994 года — в район Риза-Гросенхайн.

1 августа 2008 года, после проведённых реформ, Эберсбах вошла в состав нового района Мейсен.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Эберсбах в Историческом словаре топонимов Саксонии 

Города Саксонии